

Cinema 
 Una partita a scacchi  – cortometraggio muto del 1912 diretto da Luigi Maggi
 Una partita a scacchi  – cortometraggio muto del 1914

Teatro 
 Una partita a scacchi  – opera teatrale in versi di Giuseppe Giacosa
 Una partita a scacchi  – opera lirica in un atto di Pietro Abbà Cornaglia

Pagine correlate 
 Partita a scacchi